Império Romano
 Hispânia - região do Império Romano e província da época de Augusto.
 Hispânia Baleárica
 Hispânia Bética
 Hispânia Cartaginense
 Hispânia Tarraconense

 Diocese da Hispânia - subdivisão do Império Romano do Ocidente depois da reforma de Diocleciano.
 Espânia - subdivisão do Império Bizantino formada depois das conquistas de Justiniano I.

Topônimos 
Hispania (Colômbia) - cidade colombiana

Outros
Hispania Racing Team
804 Hispania

Ver também 

Desambiguações de topônimos